Top model – termine usato per indicare una modella particolarmente celebre e con cachet molto alti
Top Model – film italiano del 1988
Top Model – telenovela argentina del 1996
Top Model – serie televisiva brasiliana del 1989
Top Model (o Next Top Model) – reality show statunitense